Белки — деревня в Опочецком районе Псковской области России.

Входит в состав Варыгинской волости.

География 
Расположена на берегу реки Великая, в 11 км к северу от города Опочка и в 9 км к юго-востоку от бывшего волостного центра, деревни Матюшкино.

Население 

Численность населения по состоянию на начало 2001 года составляла 139 жителей.

История 
С 1995 до 2015 года деревня входила в состав ныне упразднённой Матюшкинской волости.

Примечания 

Населённые пункты Опочецкого района